Schalle ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes M. Schalle (* 1963), Salzburger Medienunternehmer und Filmkomponist
 Veit Schalle (* 1942), österreichischer Politiker und Manager

Siehe auch:
 Challe
 Challes (Begriffsklärung)